

Sigle 
 Electronic Wind Instrument – strumento a fiato elettronico

Codici 
 EWI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Enarotali (Indonesia)

Altro 
 EWI – targa automobilistica di Wieluń (Polonia)